W Polsce 
 Kożuszki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Kożuszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Kożuszki – gromada w powiecie sochaczewskim

 Na Ukrainie
 Kożuszki – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim

Zobacz też 
 Kożuszki-Kolonia
 Kożuszki-Parcel